Ahde ist der Familienname folgender Personen:

 Aili-Salli Ahde-Kjäldman (1892–1979), finnische Architektin
 Matti Ahde (1945–2019), finnischer Sportfunktionär und Politiker (SDP)